Název Théby (řecky Θήβαί) může označovat více míst:

 Théby – řecké město v pevninské Bojótii, ve starověku jedno z řeckých center spojené s mnoha mýty

 Théby (Egypt) – starověké egyptské město Veset, hlavní město Nové říše

 méně významná starořecká města
 Théby (Iónie) – starověké přístavní město v Iónii
 Théby (Mýsie) – starověké město v Mýsii na severozápadě Malé Asie u Tróji, dnes Turecko; též Hypoplakié Thébé Théby pod horou Plakos
 Théby (Thessálie) – starověké město v Thesálii, též Fthiótidské Théby

Starověká města